Снежинка — снежный или ледяной кристалл. А также:

 «Снежинка» — вологодская кружевная фирма.
 Снежинка (Снежок) — единственная известная в истории зоологических наблюдений горилла-альбинос, жившая в зоопарке Барселоны.
 Снежинка — героиня книги «Приключения Незнайки и его друзей».
 «Снежинка» — колония в Хабаровском крае.
 Снежинки — оскорбительный термин для обозначения представителей поколения, годы взросления которого пришлись на начало XXI века.

Музыка 
 «Песенка о снежинке» — песня из кинофильма «Чародеи»
 «Снежинка» — песня группы «Несчастный случай».

Населённые пункты 
Болгария
 Снежинка — село в общине Кырджали Кырджалийской области.

Россия
 Снежинка — посёлок в Унечском районе Брянской области.
 Снежинки — посёлок в Тереньгульском районе Ульяновской области.

Спортивные сооружения 
 «Снежинка» — ледовый каток в Тирасполе
 «Снежинка» — спорткомплекс в г. Чайковском

См. также 
 Снежок (значения)